Стрелци — село:
 в Болгарии:
 Стрелци — в Пловдивской области;
 Стрелци — в Сливенской области.
 в Республике Македонии:
 Стрелци — в общине Осломей.